Lucarelli hace referencia a varios artículos:

Personas
 Alessandro Lucarelli (1977), exfutbolista italiano.
 Cristiano Lucarelli (1975), exfutbolista italiano.
 Juan Bautista Lucarelli (1540-1604), sacerdote franciscano y misionero italiano.
 Ricardo Lucarelli Souza o simplemente Ricardo Lucarelli (1992), jugador profesional de voleibol brasileño.
 Vittorio Lucarelli (1928-2008), deportista italiano.

Arquitectura
 Estadio Moisés Lucarelli, estadio deportivo ubicado en la ciudad de Campinas, en el estado de São Paulo, Brasil.